Op het Australian Open 2021 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 12 tot en met 20 februari 2021.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Barbora Krejčíková en Nikola Mektić hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Krejčíková speelde samen met Rajeev Ram, met wie zij het zesde reekshoofd vormde. Mektić en Barbora Strýcová waren het eerste reekshoofd – zij strandden al in de eerste ronde.

Krejčíková en Ram wonnen de titel – voor de Tsjechische was dit de derde Australian Open-titel op rij. In de finale ver­sloe­gen zij het Australische wildcard-koppel Samantha Stosur en Matthew Ebden in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Krejčíková had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Amerikaan Ram geen.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
Eén Belgische kandidaat speelde mee:
 Sander Gillé en de Amerikaanse Hayley Carter, die als alternate in het hoofdtoernooi werden geplaatst – zij schakelden het eerste reekshoofd uit en stoomden door naar de kwartfinale, waarin zij werden geklopt door het Australische team Samantha Stosur en Matthew Ebden.

Er waren drie Nederlanders in het gemengd dubbelspel:
 Demi Schuurs en Wesley Koolhof waren het vijfde reekshoofd – zij verloren meteen hun openingspartij.
 Matwé Middelkoop speelde samen met Jeļena Ostapenko uit Letland – ook voor hen viel het doek na de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2021